Landhaus steht für:

 Landhaus (Architektur), Wohngebäudetypus des ländlichen Raumes
 Landhaus (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Gebäude:
 Landhaus (Bad Freienwalde), ein Logier- und Badehaus in Bad Freienwalde (Oder) in Brandenburg
 Landhaus (Dresden), barocker Profanbau in Dresden, Sachsen
 Landhaus (Kempten), ehemaliger Versammlungsort der Ständevertretung in Kempten, Bayern
 Landhaus (Pommern), ehemaliger preußischer Landtagssitz in Stettin, heute Museum in Szczecin, Polen
 Landhaus (Solothurn), Gebäude in Solothurn
 Krainer Landhaus, Ljubljana

Österreich:
 Landhaus Bregenz, Landtagssitz in Bregenz, Vorarlberg
 Landhaus (Eisenstadt), Landtagssitz im Burgenland
 Grazer Landhaus, Landtagssitz in Graz, Steiermark
 Landhaus Klagenfurt, Landtagssitz in Klagenfurt, Kärnten
 Linzer Landhaus, Landtagssitz in Linz, Oberösterreich
 Palais Niederösterreich, ehemalig Niederösterreichisches Landhaus in Wien (Landtagssitz)
 Landhaus St. Pölten, Neues Niederösterreichisches Landhaus, Landtagssitz in Sankt Pölten

Siehe auch:
 Landhausstil (Bau- und Einrichtungsstil)
 Altes Landhaus (Begriffsklärung)
 Neues Landhaus (Begriffsklärung)

 Landeshaus (Begriffsklärung)
 Landheim (Begriffsklärung)
 Palais Lontovž